Brooke Nevin – attrice canadese
 John Joseph Nevin – pugile irlandese
 Pat Nevin – ex calciatore scozzese
 Robyn Nevin – attrice e regista teatrale australiana
 Thomas R. Nevin – saggista statunitense